Анна Гагарина:
 Гагарина, Анна Алексеевна (более известна под фамилией Матюшкина; 1722—1804) — фрейлина императрицы Елизаветы Петровны, статс-дама двора Екатерины II, с 1796 г. обер-гофмейстерина.
 Гагарина, Анна Петровна (Лопухина; 1777—1805) — фаворитка императора Павла I.
 Гагарина, Анна Тимофеевна (1903—1984) — мать Юрия Алексеевича Гагарина.